

События 
 Консулы: Домициан (патриций) и Гай Оппий Сабин (плебей).
 Домициан казнил многих сенаторов, в том числе нескольких консуляров.
 С 84 — Наместник Британии Саллюстий Лукулл (?).
Хань и Хунну:
 Хунну (северные) предпринимают попытку возобновить торговлю с Китаем. Южные Хунну разорили торговые караваны.

Скончались 

• Евангелист Лука

См. также